Das Jack's World Series of Darts Finals 2022 war ein Major-Event im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 18. September 2022 zum insgesamt dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) im AFAS Live in Amsterdam ausgetragen. Es hat als Einladungs- bzw. Nicht-Ranglistenturnier keinen Einfluss auf die PDC Order of Merit, die Finalisten qualifizierten sich allerdings für den Grand Slam of Darts 2022.

Den Sieg errang der Waliser Gerwyn Price, der sich im Finale mit 11:10 gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode durchsetzte. Price konnte das Turnier nach 2020 bereits zum zweiten Mal gewinnen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die ersten beiden Runden wurden jeweils im best of 11 legs-Modus gespielt. Die Viertelfinals wurden im Modus best of 19 legs, die Halbfinals und das Finale im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Teilnehmer 
Zum ersten Mal seit 2019 fand wieder eine vollwertige World Series of Darts statt. Diese bestand aus sechs Turnieren in den Vereinigten Staaten, Dänemark, der Niederlande, Australien und Neuseeland. Je nach erreichter Runde erhielten die Teilnehmer eine Punktzahl, welche für die World Series Order of Merit zählt. (siehe auch: World Series of Darts 2022#Rangliste) Die Top 8 dieser Order of Merit ist dabei für die zweite Runde gesetzt. Die Sieger eines Tour Card Holder Qualifiers vom 6. August 2022, sowie die Plätze 9 bis 16 der World Series Order of Merit (sofern noch nicht über den Qualifier qualifiziert), dürfen ebenfalls am Turnier teilnehmen.

Das komplette Teilnehmerfeld wurde am 1. September 2022 veröffentlicht.
Top 8 der World Series Order of Merit
  Dimitri Van den Bergh
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Michael van Gerwen
  Jonny Clayton
  James Wade
  Joe Cullen
  Gary Anderson

9 bis 16 der World Series Order of Merit
<li value=9>  Fallon Sherrock
  Peter Wright
  Dirk van Duijvenbode
  Simon Whitlock
<li value=12>  Gordon Mathers
<li value=15>  Haupai Puha
  Damon Heta
<li value=16>  Leonard Gates

Tour Card Holder Qualifier
  Matt Campbell
  Devon Petersen
  Ryan Joyce
  Jamie Hughes
  Danny Noppert
  Vincent van der Voort
  Dave Chisnall
  Danny Baggish

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 300.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Übertragung 
In Deutschland übertrugen der Sportstreamingsdienst DAZN und Sport1 die Veranstaltung.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
World Series of Darts 2022
Dartwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Amsterdam